Heek – miejscowość w Holandii
 Heek – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Borken